Катя Асенова Попова (; 21 января 1924, Плевен, Болгария — 24 ноября 1966, Братислава, Словакия) — оперная певица (лирическое сопрано). Народная артистка НРБ. Лауреат Димитровской премии I степени (1959).

Биография 

Пению обучалась в Софийской музыкальной академии (педагог — Мара Маринова-Цибулка), затем совершенствовалась у Асена Димитрова и Кати Спиридоновой.

На сцене Софийской оперы дебютировала в 1947 году в роли Эсмеральды в опере «Проданная невеста» Б. Сметаны.

В 1955—1956 гг. стажировалась в московском Большом театре.

С успехом выступала на сценах Большого театра (Москва), «Гранд-Опера» и «Опера-Комик» (Париж), концертировала в Вене, Афинах, Праге, Белграде, Киеве, Ленинграде, Харькове, Свердловске, Скопье и т. д.

Исполнительница главных партий в операх Чайковского, Ш. Гуно, Д. Пуччини, Ж. Массне и др.

Погибла в результате авиакатастрофы самолета Ил-18 авиакомпании «Балкан» возле Братиславы.

Избранные партии 
 Маргарита, «Фауст» Шарля Гуно
 Манон Леско, «Манон» Жюля Массне
 Мими, «Богема» Джакомо Пуччини

Награды и премии 
 Орден «Красное Знамя Труда»
 Орден Народной Республики Болгария III степени (1959)
 Димитровская премия I степени (1959) (за исполнение роли Наташи в опере «Война и мир» С. Прокофьева и Маргариты в «Фаусте» Гуно)
 I премия IV Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в Бухаресте (1953)
 II премия Международного музыкального конкурса в Праге (1954).

Ссылки 
 Илка Попова. «Встречи на оперной сцене». Катя Попова 

Сопрано
Лауреаты Димитровской премии
Народные артисты Болгарии
Выпускники Национальной музыкальной академии (София)
Погибшие в авиакатастрофах в Чехословакии
Женщины Болгарии
Умершие в Чехословакии